Toponímia:
 Duxbury (Massachusetts)
 Duxbury (Vermont)
 Informàtica: Duxbury (software), software especialitzat per la conversió en braille